Le Championnat d'Amérique du Nord, centrale et Caraïbe de football des moins de 17 ans 1985 est la deuxième édition du Championnat d'Amérique du Nord, centrale et Caraïbe de football des moins de 17 ans, qui se déroule au Mexique, du 11 mai au 25 mai 1985.

Premier tour

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Tour final

Pays qualifiés pour la coupe du monde 
Les trois premiers sont qualifiés pour la Coupe du monde de football des moins de 16 ans 1985 en Chine : 

 

Championnat de la CONCACAF des moins de 17 ans
Football en 1985
Événement sportif international au Mexique
1985 au Mexique